Val Ferret – una valle laterale della Valle d'Aosta
Val Ferret – una valle del Canton Vallese